Chama är ett släkte av musslor. Chama ingår i familjen Chamidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Chama